Sello de Salomón puede referirse a:
 A la leyenda del Sello de Salomón
 A la Estrella de David.
 El nombre común de la planta Polygonatum multiflorum.
 El nombre común de la planta Polygonatum odoratum.
 El nombre común de la planta '''''Polygonatum verticillatum.